Berki, régi magyar családnév

 Magyarország
 Berki, a török időkben elpusztult település, mely a mai Érd-Parkváros helyén állt
 Dinnyeberki település Baranya megyében, a Szentlőrinci járásban
 Felsőberkifalu, Körmendhez tartozó település Vas megyében
 Nagyberki, település Somogy megyében, a Kaposvári járásban
 Pusztaberki, település Nógrád megyében, a Rétsági járásban
 Szlovákia
 Berki (szlovákul: Rokycany) település az Eperjesi kerület Eperjesi járásában